Цилиндар може да буде:

 Цилиндар (мотор)
 Цилиндар (шешир)
 Ваљак